Nycheia ist der Name folgender Quellnymphen der griechischen Mythologie:

 Nycheia (Najade), eine der Najaden, die Hylas in den Quell hinabzogen
 Nycheia (Okeanide), Tochter des Okeanos und der Tethys, Quellnymphe auf Taphos